Quellien ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Quellien (* 1946), französischer Historiker
 Narcisse Quellien (1848–1902), französischer Journalist und Dichter